Knock Castle ist der Name folgender Bauwerke in Schottland:

 Knock Castle (Aberdeenshire), Burgruine in Aberdeenshire
 Knock Castle (North Ayrshire), Herrenhaus in North Ayrshire
 Knock Castle (Skye), Burgruine auf der Insel Skye